Andrée Viénot (1901-1976), personnalité politique française ;
 Édouard Viénot (1804-1872) peintre français ;
 Jacques Viénot (1893-1959), designer français ;
 Janine Viénot (1919-), actrice française ;
 Jimmy Vienot (1995-), boxeur français.
 John Viénot (1859-1933), pasteur et historien français ;
 Marc Viénot (1928-2019), haut fonctionnaire et dirigeant de banque français ;
 Pierre Viénot (1897-1944), personnalité politique et résistant français ;
 Raphaël Vienot (1804-1855), militaire français ;

Voir aussi 
 Famille Viénot de Vaublanc, famille française noble subsistante.
 Charles Viénot de Vaublanc (1721-1804), maréchal de camp français ;
 Jean-Baptiste Bernard Viénot de Vaublanc (1761-1812), militaire français ;
 Vincent-Marie Viénot de Vaublanc (1756-1845), homme politique et écrivain français ;
 Vincent-Victor Henri Viénot de Vaublanc (1803-1874), écrivain, artiste, administrateur et courtisan français ;
 Beatrice Douvre, (1967-1994), nom de plume de Béatrice Viennot de Vaublanc, poétesse et artiste française